Klövertjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Klövertjärnen, Dalarna, sjö i Älvdalens kommun, 
Klövertjärnen, Västerbotten, sjö i Norsjö kommun,  (15,6 ha)
Klövertjärnen (Edefors socken, Norrbotten), sjö i Bodens kommun, 
Klövertjärnen (Nederluleå socken, Norrbotten), sjö i Luleå kommun,  (10,1 ha)
Klövertjärnen (Överluleå socken, Norrbotten), sjö i Bodens kommun,  (5,17 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn